Чемпионат Эстонии по футболу 1954 года — 10-й чемпионат Эстонской ССР по футболу, в котором участвовало 10 команд. Чемпионом в шестой раз (во второй подряд) стало «Динамо» (Таллин).

Турнирная таблица

Ссылки 
 Сезоны 1921-1998 на сайте rsssf.com 

1954
Футбол в СССР в 1954 году
1950-е годы в Эстонии